(ожерелля) — багато вбраний пристібний комір у московському одягу XVII ст.

Топонім 

 Ожерельє — мікрорайон м. Кашира, колишнє місто.
 Ожерельє — колишнє міське поселення, скасоване в 2015 році.
 Ожерельє — вузлова залізнична станція Павелецького напрямку МЗ в мікрорайоні Ожерельє.
 Ожерельє-Сортувальне — локомотивне депо.